Лапир има више значења:
 Округ Лапир (Мичиген)
 Лапир (Мичиген)